Murgbach ist ein Gewässername:

 Murgbach, Alternativname der Murg (Südschwarzwald) oder Hauensteiner Murg, rechter Zufluss des Hochrheins bei Murg, Landkreis Waldshut
 Murgbach (Walensee) oder Murg, südlicher Zufluss des Walensees in Murg, Gemeinde Quarten, Kanton St. Gallen; durchfließt das Murgtal (St. Gallen) und die drei Murgseen

Siehe auch:
 Morgenbach
 Murg
 Murg (Gewässername)
 Murbach (Begriffsklärung)